Зубакино — название населённых пунктов:

Россия 
 Зубакино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Зубакино — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Зубакино — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Зубакино — деревня в Парфинском районе Новгородской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Зубакино — село в Бахчисарайском районе.